Eremaeus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1836. Eremaeus ingår i familjen Eremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Eremaeus